Le ministre des Femmes, de l'Égalité des genres et de la Jeunesse (auparavant appelée « ministre de la Condition féminine » ou « ministre responsable de la Condition féminine ») est la ministre du gouvernement fédéral canadien chargée de promouvoir l'égalité femmes-hommes et la participation des femmes à l'économie, à la société et à la vie politique du Canada.

Le ministère des Femmes et de l'Égalité des genres est devenu un ministère à part entière le  alors qu'il était auparavant une agence sous la responsabilité de Patrimoine canadien.

Histoire 
Le poste de ministre de la Condition féminine a été créé à la suite de la Commission royale sur la Condition féminine réunie en 1967 par le gouvernement de Lester B. Pearson. 

La Condition féminine n'a jamais été un portefeuille à part entière : il s'agit le plus souvent d'une ministre qui reçoit le poste de  en plus d'un autre portefeuille. La responsabilité est parfois déléguée à une ministre d'État, comme tel est le cas au sein de l'actuel Conseil des ministres, même si Maryam Monsef porte le titre de .

Le ministère de la Condition féminine a été rebaptisé Femmes et Égalité des genres Canada le .

Le , l'intitulé devient ministre des Femmes, de l'Égalité des genres et de la Jeunesse.

Liste des ministres

Liste des titulaires

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
 Femmes et Égalité des genres Canada
 Structure du gouvernement fédéral du Canada
 Liste des ministres chargés des affaires féminines
 Prix du Gouverneur général en commémoration de l’affaire « personne »

Condition féminine au Canada